Маратон „Стара Загора“ е ежегоден маратон, който се провежда в Стара Загора от 2016 година. Дистанциите включват 42,2 km (класически маратон), 21,1 km (полумаратон) и 10,5 km.

Маратон „Стара Загора“ е част от верига маратони „Бягането начин на живот“, която се допълва от Маратон София и Маратон Варна.

Маршрут 
Стартът е пред Община Стара Загора. Маршрута продължава по бул. „Цар Симеон Велики“, след което състезателите преминават по бул. „Никола Петков“. В района на магазин „Метро“ правят обратен завой и по същия маршрут се насочват обратно към Община Стара Загора. Дължината на една обиколка е 10,550 km. Участниците в маратона пробягват четири обиколки, в полумаратона две обиколки, а в дистанцията 10,5 km – една обиколка.

Победители

Маратон

Полумаратон

10,5 km

Външни препратки 
 Официален уебсайт

Стара Загора
Спорт в Стара Загора
Основани в България през 2016 година